Mayom ist der Name der geographischen Objekte:

in Äquatorialguinea:
 Mayom (Nsork), Ort im Distrikt Nsork ()

in der Republik Kongo:
 Mayom (Lékoumou), Ort im Distrikt Lékoumou ()

in Nordkorea
 Mayŏm-ni, Ort im Süd-Pyongan ()

in Sierra Leone
 Mayom (Northern Province), Ort ider Northern Province ()

im Südsudan:
 Mayom (Unity), Hauptort des Mayom County ()
 Mayom (Lakes, 1), Ort im Bundesstaat Lakes ()
 Mayom (Lakes, 2), Ort im Bundesstaat Lakes ()
 Mayom Chuci, Ort im Bundesstaat Lakes ()
 Mayom (Warrap), Quelle im Bundesstaat Warrap ()
und weitere

in Tibet
 Mayom Co (马勇错), See in Tibet ()
 Mayom La (马勇拉), Pass in Tibet ()

Mayom ist auch Namensbestandteil in zahlreichen thailändischen Ortsnamen:
 Ban Mayom (บ้านมะยม )
 Ban Huai Mayom (บ้านห้วยมะยม )
 Ban Khlong Mayom (บ้านคลองมะยม )
 Ban Khok Mayom (บ้านโคกมะยม )
 Ban Noen Mayom (บ้านเนินมะยม )
 Ban Than Mayom (Nakhon Sawan, 1) (บ้านธารมะยม )
 Ban Than Mayom (Nakhon Sawan, 2) (บ้านธารมะยม )
 Ban Than Mayom (Trat) (บ้านธารมะยม )
 Ban Bang Mayom (บ้านบางมะยม )
 Huai Mayom, Fluss (ห้วยมะยม )
 Khao Khlong Mayom, Berg (เขาคลองมะยม , )
 und weitere

Siehe auch:
 Magnam (Guéra) (Mayom), Ort im Tschad ()
 Sungai Mayam, Fluss in Malaysia ()